John Kim désigne :

 John Kim (1947-), physicien américain ;
 John Kim (1993-), acteur australien.